

Гайнсбург — місто, штат Вермонт
 Гайнсбург — переписна місцевість, штат Вермонт